Colebrook Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Colebrook Township (Ohio)
 Colebrook Township (Pennsylvania)